Saint-Bonnet-de-Montauroux foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 21,33 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, passou a fazer parte da nova comuna de Saint-Bonnet-Laval.

Demografia

Antigas comunas de Lozère